Les Médusozoaires (Medusozoa) forment un sous-embranchement des cnidaires, qui regroupe la majeure partie des animaux communément appelés « méduses ».

Classification 
Le clade des Medusozoa ne fait pas l'unanimité chez les spécialistes, et n'est pas reconnu par le World Register of Marine Species, qui préfère diviser directement l'embranchement des cnidaires en classes indépendantes. Cependant, une vaste étude phylogénétique de 2018 restaure la validité de ce groupe (mais excluant les Polypodiozoa).

Liste des classes 
Selon  :
 classe Cubozoa : Cubozoaires (méduses à forme plus ou moins cubiques)
 classe Hydrozoa Richard Owen, 1843 : Hydres et siphonophores
 classe Polypodiozoa
 classe Scyphozoa Götte, 1887 : Scyphozoaires (polypes à l'état larvaire devenant des méduses à l'état adulte)
 classe Staurozoa Marques et Collins, 2004

Groupe frère 
 classe Anthozoa Ehrenberg, 1831

Cladogramme

Notes et références

Articles connexes 
 Auroralumina

Liens externes 

 
 
 
 

Sous-embranchement d'animaux (nom scientifique)